Добриново:

 Добриново — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Карнобат.
 Добриново — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали.